Varda kan syfta på:
 Varda (Tolkien) – stjärnornas drottning

Grekland 

 Várda, ort, Västra Grekland, Nomós Ileías, 
 Vardar River, vattendrag, 

Robotskapade Greklandförgreningar